Lipa bezeichnet:
 eine kroatische Münzeinheit, Untereinheit der kroatischen Kuna
 Lipa (Ensemble), Folklórny Súbor Lipa, eine slowakische Volksmusikgruppe

Geographische Objekte:
 Lipa City, Stadt auf den Philippinen
 Erzbistum Lipa mit Sitz in Lipa City
 Lipa (Bihać), Dorf in der Großgemeinde Bihać, Bosnien und Herzegowina
 Flüchtlingslager Lipa auf der Gemarkung von Lipa (Bihać)
 Lipa (Bolków), Dorf in Polen
 Lipa (Zaklików), Dorf in Polen
 Lipa Prezdnia, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1948 Vorder Lippa, 1938 bis 1945 Vorder Oppendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Lipa Tylna, Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1938 Hinter Lippa, 1938 bis 1945 Hinter Oppendorf, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Lipa (Pass), 722 m, in den Steiner Alpen
 Lipa (Estland), Ort in Raikküla, Kreis Rapla, Estland

Lipa oder Lipă ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Lipa (* 1971), österreichischer Fußballspieler
 Dua Lipa (* 1995), britische Popsängerin
 Elisabeta Lipă (* 1964), rumänische Ruderin
 Mateusz Lipa (* 1994), polnischer Bahnradsportler

LIPA steht als Abkürzung für:
 Liverpool Institute for Performing Arts, eine von Paul McCartney gegründete Künstlerschule in Liverpool

Siehe auch:
 Lípa
 Lypa